EDTE steht für:
 Ethylendiamintetraessigsäure
 Flugplatz Eutingen im Gäu (ICAO-Code)

Abkürzung